Horlick bezeichnet:

 Horlick Mountains, Gebirgsgruppe des Transantarktischen Gebirges im westantarktischen Marie-Byrd-Land
 Horlick-Eisstrom, Eisstrom im strukturlosen Norden des Hauptmassivs der Horlick Mountains

Horlick ist der Familienname folgender Personen:
 Nicola Horlick (geborene Gayford; * 1960), britische Fondsmanagerin für Hedgefonds